Петер Гамерлик (, родился 2 января 1982 в Мияве) — словацкий хоккеист, вратарь хоккейного клуба «Попрад». Экспертами оценивается как эффективный вратарь, умело закрывающий большую часть ворот.

Карьера

Клубная 
Воспитанник хоккейной школы клуба «ХК-36» из Скалицы. Там делал свои первые шаги в большом хоккее. В 2000 году был задрафтован командой НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде под номером 84, однако не сыграл за его основной состав. В Канаде с 2000 по 2002 годы играл за команду «Кингстон Фронтенакс». В 2002 году снова был задрафтован, на этот раз клубом «Бостон Брюинз» в 5-м раунде под номером 153. После подписания контракта с клубом сыграл три сезона в фарм-клубе «Провиденс Брюинз», а также командах ЕСХЛ «Цинциннати Сайклонз», «Рединг Ройалз», «Огаста Линкс» и «Трентон Тайтенз» (ранее «Трентон Девилз»).

Накануне начала сезона 2005/2006 вернулся в Европу и подписал контракт с родной командой «ХК-36» из Скалицы. По ходу выступлений отправлялся играть и в «Дуклу» из Сеницы. Спустя два сезона отправился за границу: сначала в белорусский «Химик-СКА» из Новополоцка, а затем в казахский «Казцинк-Торпедо». С 2009 года 10 лет был игроком чешского клуба «Оцеларжи» (также за время выступлений отправлялся в аренду в клубы «Орли Зноймо», «Гавиржов», «Фридек-Мистек», «Пардубице»). С сезона 2019/2020 играет за клуб «Братислава Кэпиталз».

Клубная статистика

В сборной 
В составе сборной Словакии сыграл 7 матчей. В составе юношеской сборной играл на юношеском чемпионате мира (среди игроков не старше 18 лет) в 1999 и 2000 годах, причём в 1999 году выиграл бронзовую медаль. В 2002 году дебютировал в молодёжной сборной, а с 2010 года призывается и в основную сборную (так, у него в активе на данный момент выступления на чемпионатах мира 2010, 2011 и 2012 годов).

Статистика в сборной

Достижения 

 Чемпион Чехии 2011
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2015 и 2018
 Серебряный призёр чемпионата мира 2012
 Бронзовый призёр чемпионата мира серди юниоров 1999

Примечания

Ссылки 
 
 
 IIHF (2010). IIHF Media Guide & Record Book 2011. Moydart Press. ISBN 978-0-9867964-0-1.

Хоккейные вратари
Хоккеисты Словакии
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Огаста Линкс»
Игроки «Рединг Ройалз»
Игроки ХК «Дукла» Сеница
Игроки ХК «Химик» Новополоцк
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки «Кингстон Фронтенакс»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»